Аруна (фамилия):
 Аруна, Аде (род. 1994) — нигерийский игрок в американский футбол.
 Аруна, Квадри (род. 1988) — нигерийский игрок в настольный теннис.
 Аруна, Лукман (род. 1990) — нигерийский футболист, полузащитник.
  (род. 1975) — американская певица, диджей, продюсер.

Другое:
 Аруна — в индийской мифологии божество рассвета, наследовавшее эту функцию от богини Ушас.
 Аруна — бог моря, олицетворённый Мировой Океан в хеттской мифологии.
 «Аруна» — казахстанское издательство.